Benimuslem kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benimuslem (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Benimuslem (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar